Palazzo Bardi o Busini-Bardi-Serzelli, edificio storico di Firenze.
 Palazzo Bardi-Tempi, edificio storico di Firenze.
 Palazzo Bardi-Guicciardini, palazzo di Firenze.
 Palazzo Bardi Serzelli, edificio di Firenze.
 Palazzo Bardi o Bardi-Piccolomini, edificio storico di Siena in via del Capitano.
 Palazzo Bardi, edificio storico di Siena, in via del Casato di Sopra.